são-franciscano – abitanti di São Francisco (Minas Gerais)
são-franciscano – abitanti di São Francisco do Maranhão
são-franciscano – abitanti di São Francisco do Piauí